Това е списък на вещества и материали, подредени по плътност във възходящ ред.

Списъци за наука